Diary o The Diary (diario in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Diary (Mon seung) – film del 2006 diretto da Oxide Pang

Letteratura 
Diary – romanzo di Chuck Palahniuk del 2003

Musica 
Diary – singolo dei Bread del 1972
Diary – album dei Sunny Day Real Estate del 1994
Diary – singolo di Alicia Keys del 2004
Diary – singolo degli Angels & Airwaves del 2012
The Diary – album di Scarface del 1994
The Diary – album di Charli Baltimore del 2002
The Diary – album dei The Gentle Storm del 2015

Pagine correlate
Diari
Diario (disambigua)